Charlestown steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten
 Charlestown (Boston), Stadtteil von Boston
 Charlestown (Indiana)
 Charlestown (Maryland)
 Charlestown (New Hampshire)
 Charlestown (Pennsylvania) im Franklin County
 Charlestown (Rhode Island)
 Charlestown (Wisconsin), Town(ship) im Calumet County
 Charles Town (West Virginia)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Charlestown (Aberdeen), Schottland
 Charlestown (Black Isle), Highland, Schottland
 Charlestown (Cornwall), England
 Charlestown (Derbyshire), England
 Charlestown (Dorset), England
 Charlestown (Fife), Schottland
 Charlestown (Gairloch), Highland, Schottland
 Charlestown (Greater Manchester), England

Orte in anderen Ländern:
 Charlestown (Irland), Republik Irland
 Charlestown (Neuseeland), Neuseeland
 Charlestown (Nevis), St. Kitts und Nevis
 Charlestown (KwaZulu-Natal), Südafrika
 Charlestown (Canouan), Canouan, St. Vincent und die Grenadinen
 Charlestown (Südafrika), Ort in Afrika

im NRHP gelistete Objekte:
 Charlestown Heights, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 97000969
 Charlestown Historic District, in Charlestown, Maryland, ID-Nr. 75000880
 Charlestown Main Street Historic District, in Charlestown, New Hampshire, ID-Nr. 87000835
 Charlestown Town Hall, in Charlestown, New Hampshire, ID-Nr. 84003252
 Charlestown Village Historic District, in Phoenixville, Pennsylvania, ID-Nr. 78002374

Siehe auch:
 Charlestown Township
 Charlestown of Aberlour, Ort in der Council Area Moray, Schottland
 Charleston